

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn Luxemburg - Kleinbettingen (CFL lijn 5)
 S5 (Berlijn)

Metro
Lijn 5 (metro van Barcelona)
U5 (Berlijn)
Brusselse metrolijn 5
Lijn 5 (metro van Madrid)
Lijn 5 (metro van Milaan)
Lijn 5 (metro van New York)
Lijn 5 (metro van Oslo)
Lijn 5 (metro van Shanghai) 
Parijse metrolijn 5

Tram
Tramlijn 5 (Amsterdam)
Tramlijn 5 (Antwerpen)
Tramlijn 5 (Haaglanden)
Tramlijn 5 (Rotterdam)

Trollybus
Trolleylijn 5 (Arnhem)

Bus
 Buslijn 5 (Gent)

Overig
 Lijn 5 (AT5), een kunstprogramma van de Amsterdamse televisiezender AT5